KCN to skrót od:
 cyjanek potasu – trująca sól
 Komitet Centralny Narodowy – organ Stronnictwa czerwonych, przygotowujący plan powstania styczniowego
 Koksownia Częstochowa Nowa – Koksownia w Częstochowie